Gekookte bladgroente
Snijbiet